Le Championnat du Portugal de football 19634-1964 est la  de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1963-64 sur leballonrond.fr

1963-1964
Championnat Portugal Football 1963-1964 D1
Championnat Portugal Football 1963-1964 D1
Portugal
Portugal